Селенка — название населённых пунктов в России:

 Селенка — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Селенка — деревня в Венёвском районе Тульской области.